Prohl ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Prohl (1823–1886), deutsche Schriftstellerin
 Inken Prohl, deutsche Religionswissenschaftlerin und Japanologin
 Robert Prohl (* 1952), deutscher Sportwissenschaftler, Hochschullehrer und Heilpraktiker

Siehe auch:
 Brohl (Begriffsklärung)